Муниципа́льная со́бственность — в российском праве с 1991 года собственность муниципального образования. В большинстве других стран СНГ, а также в законодательстве СССР ей соответствует или соответствовала коммунальная собственность.

Распоряжение муниципальной собственностью от имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления в рамках их компетенции.

Примечания

Литература 
 Г. Ю. Ивлева. Возникновение, становление и развитие муниципальной собственности

Формы собственности
собственность